А́нненко — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Анненко, Елена Петровна (род. 1977) — российская гребчиха-байдарочница.
 Анненко, Михаил Ефимович (1918—1995) — председатель колхоза имени Ленина Курганинского района Краснодарского края, Герой Социалистического Труда, председатель Верховного Совета СССР. 
 Анненко, Наталья Валерьевна (род. 1964) — советская фигуристка, выступавшая в танцах на льду.

См. также 
 Анненков